Яков Резник:
 Резник, Яков Борисович (1902—1979) — советский учёный-медик, гигиенист, токсиколог, доктор медицинских наук (1938), профессор (1939).
 Резник, Яков Лазаревич (1912—1988) — русский советский писатель, журналист, прозаик-документалист.